Damn! – gruppo musicale funk rock svedese
 Damn! – album di Jimmy Smith del 1995
 Damn – album di Kendrick Lamar del 2017
 Damn (Should've Treated U Right) – singolo dei So Plush feat. Ja Rule del 1999
 Damn – singolo di Fabolous del 2003
 Damn! – singolo degli YoungBloodZ del 2003
 Damn – singolo di Shawnna del 2006
 Damn – singolo di Fat Joe del 2006